Ramon (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela;
 Ramon (Rusland), een plaats in Rusland.
 Ramon (Italië), plaats in Italië
 Ramon Rodriguez da Silva, Braziliaans voetballer, onder meer spelend voor AZ